Брагинівка — колишня назва смт Залізничне (Дніпропетровська область, Петропавлівський район)
 Брагинівка — колишня назва села Богинівка (Дніпропетровська область, Петропавлівський район)
 Брагинівка — колишня назва залізничної станції Петропавлівка Дніпропетровської дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці